Un gallinaire és la persona que es dedica al comerç de pollastres i de gallines. Històricament era conegut per anar a la plaça del mercat dels pobles per vendre'ls.

Professions